Beaune kan syfta på:

 Beaune, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Beaune-d'Allier, fransk kommun i departementet Allier
 Beaune-la-Rolande, fransk kommun i departementet Loiret
 Beaune-sur-Arzon, fransk kommun i departementet Haute-Loire
 Bligny-lès-Beaune, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Bouze-lès-Beaune, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Chorey-les-Beaune, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Louroux-de-Beaune, fransk kommun i departementet Allier
 Montagny-lès-Beaune, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Ruffey-lès-Beaune, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Savigny-lès-Beaune, fransk kommun i departementet Côte-d'Or